(anglická výslovnost [ˈdʒeɪlbeɪt], česká výslovnost [džejlbejt], z angl. nezletilá, doslova návnada do vězení) je slangový výraz původem z angličtiny, označující osobu, která ještě nedovršila věkovou hranici pro legální pohlavní styk, ale zároveň je vnímána za potenciálního sexuálního partnera. Výraz zároveň označuje druh pornografie, ve které figurují osoby, které ještě nedovršily zákonnou věkovou hranici pro vystupování v pornografických dílech (nejčastěji 18 let).

Jiné významy
 Jail Bait (film, 1937) – film, ve kterém hraje Buster Keaton
 Jail Bait (film, 1954) – film režiséra Eda Wooda
 Jail Bait (píseň, Wishbone Ash) – píseň britské skupiny Wishbone Ash z roku 1971
 Jail Bait (film, 1973) – německý televizní film režiséra Rainera Wernera Fassbindera 
 Jailbait (píseň, Motörhead) – píseň skupiny Motörhead z alba "Ace of Spades" z roku 1980 
 Jailbait (píseň, Ted Nugent) – píseň zpěváka Teda Nugenta z jeho alba "Intensities in 10 Cities", vydaného roku 1981
 Jailbait (film, 1994) – film, ve kterém hraje C. Thomas Howell
 Jailbait (film, 2000) – televizní film, ve kterém hraje Alycia Purrottová
 Jailbait (film, 2004) – film, ve kterém hraje Michael Pitt
 Jail Bait (krátký film) – krátký film z roku 2004 
 Jailbait (The Shield)  – epizoda  kriminální hry The Shileds